Pfarrkirche Grünbach steht für:

 Pfarrkirche Grünbach am Schneeberg, Niederösterreich
 Pfarrkirche Grünbach (Oberösterreich)